Funkcja (łac. functio, -onis, „odbywanie, wykonywanie, czynność”) – wyraz mogący oznaczać jedno z następujących pojęć:
 funkcja – w matematyce: szczególna relacja między elementami dwóch zbiorów;
 funkcja – w inżynierii: własność związana zastosowaniem, przeznaczeniem lub zadaniem obiektu, urządzenia lub osoby;
 funkcja – w muzyce: rola akordu w kontekście harmonicznym;
 funkcja – w informatyce: wydzielona część programu (również: procedura, podprogram).

Uwagi

Zobacz też 

 Lista artykułów rozpoczynających się od słowa „funkcja”
 Lista artykułów rozpoczynających się od słowa „funkcje”